Ferguson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ferguson House (Jefferson County, Arkansas), ID-Nr. 78000598
 Ferguson House (Woodruff County, Arkansas), ID-Nr. 75000419
 Ferguson House (Indiana), ID-Nr. 83000117
 Ferguson House (Montana), ID-Nr. 94000883
 Ferguson House (Oklahoma), ID-Nr. 81000458
 Ferguson House (Texas), ID-Nr. 78002888